De Republiek Argentinië heeft drie orden van verdienste.

De Orde van Militaire Verdienste. De orde heeft zes graden.
De Orde van Burgerlijke Verdienste. De orde heeft zes graden.
De Orde van Maritieme Verdienste. De orde heeft zes graden.

Verdienste